Az ükhadsereg, eredeti címe Dad’s Army, alternatív címe Papák haptákban, brit (BBC) televíziós sorozat, 1968–1977 között sugározták, főszereplő John Le Mesurier
 Az ükhadsereg, eredeti címe Dad’s Army, 1971-es brit háborús mozifilm, rendezte Norman Cohen, főszereplő John Le Mesurier
 Az ükhadsereg, eredeti címe Dad’s Army, 2016-os brit mozifilm, rendezte Oliver Parker